Ludmiła Zajcewa (aktorka)
 Ludmiła Zajcewa (szachistka)